Die Champions Trophy 2008 war die 30. Ausgabe der FIH Champions Trophy. Sie fand vom 21. bis 29. Juni 2008 in Rotterdam, Niederlande statt. Die Champions Trophy ist ein Hockeyturnier für die sechs weltbesten Nationalmannschaften. Es wird jährlich ausgespielt.

Teilnehmer 
Niederlande Gastgeber
Deutschland Weltmeister, Titelverteidiger
Australien Vize-Weltmeister
Argentinien
Spanien
Südkorea

Vorrunde

Ergebnisse

Spiele

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2008
Hockey 2008
Sportveranstaltung in Rotterdam
Hockeywettbewerb in den Niederlanden